Орас — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Орас, Пауль Юрьевич (1897—1943) — военный моряк, инженер-механик, член Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, участник Гражданской войны.
 Орас, Юган Мартович (1879—1922) — крестьянин, депутат Государственной думы IV созыва от Эстляндской губернии.